Liberaal Democratische Partij, een Nederlandse politieke partij
 Liberal Democrats, een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk